Ortodox templom (Csíkszereda)
Ortodox templom (Hódmezővásárhely)
Ortodox templom (Komárom), az Istenszülő templomi bevezetésére szentelt révkomáromi ortodox templom
Ortodox templom (Magyarlápos)
Ortodox templom (Mala Črešnjevica)